Lotärnarna är två varandra näraliggande sjöar:
Lotärnarna (södra), sjö i Askersunds kommun,  (0,25 ha)
Lotärnarna (norra), sjö i Askersunds kommun,  (0,75 ha)
Insjöar i Askersunds kommun